Die Saison 2005/06 der Regionalliga war die zwölfte Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in zwei regionalen Staffeln – Nord und Süd – gespielt. In der Staffel Nord spielten 19 Mannschaften, die Süd-Staffel hatte eine Mannschaftsstärke von 18.

Die Meister sowie Vizemeister der Staffeln Nord und Süd stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf.

Nord 
Die Nord-Staffel spielte in der Saison 2005/06 mit 19 Mannschaften. Rot-Weiss Essen gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherte sich der FC Carl Zeiss Jena. Jena war erst das zweite Team in der Regionalliga Nord, das den direkten Durchmarsch von der Oberliga in die 2. Bundesliga schaffte. Zuvor war dies nur dem FC Gütersloh in der Saison 1995/96 gelungen.

Preußen Münster, die SG Wattenscheid 09, Rot-Weiß Oberhausen, die zweite Mannschaft des 1. FC Köln und der Chemnitzer FC stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab.

Saisonüberblick 
Trotz fünf Zweitvertretungen von Bundesligisten versprach die Regionalliga vor der Saison packende Duelle zwischen vielen Traditionsvereinen. Als Favoriten galten vor der Spielzeit der Zweitligaabsteiger aus Essen, der FC St. Pauli, Holstein Kiel sowie die Teams vom VfB Lübeck und dem VfL Osnabrück, die in der Saison zuvor nur knapp den Aufstieg verpasst hatten. Den beiden weiteren Zweitligaabsteigern aus Oberhausen und Erfurt war aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und wegen eines kompletten Umbaus der Mannschaft nicht viel zugetraut worden.

Zu Beginn der Saison konnten vor allem die beiden holsteinischen Teams aus Lübeck und Kiel überzeugen. Sie setzten sich bereits nach dem siebten Spieltag an die Spitze der Tabelle und hielten ihren Vorsprung praktisch bis zum Ende der Hinrunde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein Fünfkampf um die Aufstiegsplätze zwischen ihnen sowie Essen, Jena und St. Pauli entwickelt, der auch bis zum Ende der Saison andauern sollte. Zur Winterpause lagen schließlich Kiel und Essen vorne.

In der Rückrunde setzte sich Rot-Weiss Essen schnell von den anderen Teams ab, während St. Pauli etwas abreißen lassen musste. Der VfB Lübeck scheiterte im Aufstiegsrennen am Ende vor allem an seiner Auswärtsschwäche, während Holstein Kiel schließlich nach einer Nullnummer zuhause gegen Erfurt und einer Auswärtspleite bei Kickers Emden die Segel streichen musste. Neben Essen konnte Carl Zeiss Jena so nach acht Jahren die Rückkehr in die Zweitklassigkeit feiern.

Auch der Abstiegskampf in der Regionalliga war bis zum Saisonende spannend. Noch kurz vor Saisonende waren zehn Teams akut abstiegsgefährdet, nur Köln und Chemnitz hatten frühzeitig den Anschluss an die rettenden Plätze verloren. Trotz eines Zwischenhochs im Frühjahr stand Rot-Weiß Oberhausen bereits einige Spieltage vor Schluss als dritter Absteiger fest, Wattenscheid musste am vorletzten Spieltag eine bittere 1:5-Heimniederlage gegen die punktgleichen Erfurter einstecken und stieg ebenfalls ab. Preußen Münster blieb die Rettung am letzten Spieltag versagt, im Gegensatz zu den Vorjahren hatte die Mannschaft in der Rückrunde zu wenige Punkte für den Klassenverbleib geholt.

Torschützenkönig wurde Thomas Reichenberger vom VfL Osnabrück mit 17 Treffern.

Krise des ostdeutschen Fußballs 
Während der Saison wurde bekannt, dass die Regionalliga Nord in den kommenden Jahren konstant mit 19 Mannschaften spielen wird. Zur Stärkung des ostdeutschen Fußballs wird darauf verzichtet, dass die beiden Sieger der NOFV-Oberligen Nord und Süd Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga austragen müssen. Stattdessen werden beide Teams direkt in die Regionalliga aufsteigen, sodass jeweils fünf Teams ab- und aufsteigen. Bisher waren Spielzeiten mit 19 Mannschaften die Ausnahme und traten nur ein, wenn zu viele Mannschaften aus dem Norden aus der 2. Bundesliga abstiegen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Süd 
Die Süd-Staffel spielte in der Saison 2005/06 mit 18 Mannschaften. Dem FC Augsburg gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherte sich die TuS Koblenz.

Eintracht Trier, der SSV Jahn Regensburg und 1. FC Eschborn stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab. Eschborn beantragte zudem sowohl aus finanziellen wie auch sportlichen Gründen keine Lizenz für die folgende Spielzeit. Da die SpVgg Bayreuth keine Lizenz für die folgende Spielzeit erhielt, verblieb die eigentlich sportlich abgestiegene zweite Mannschaft des TSV 1860 München in der Regionalliga.

Saisonüberblick 
Der Spielplan der Liga wurde durch den Winter kräftig durcheinandergewirbelt. Dennoch standen der FC Augsburg, der die Liga klar dominierte und als Meister nach 23 Jahren wieder in die 2. Bundesliga und damit den Profifußball aufstieg, und TuS Koblenz früh als Aufsteiger fest.

Der 1. FC Eschborn, klar abgeschlagen am Tabellenende, beantragte aufgrund finanzieller Probleme, die in der Insolvenz gipfelten, keine Lizenz für die Saison 2006/07 und stand somit frühzeitig als Absteiger fest. Für Jahn Regensburg und Zweitligaabsteiger Eintracht Trier endeten die Hoffnungen am vorletzten Spieltag. TSV 1860 München II, die beim Schlussspurt noch von 1. FC Kaiserslautern II überholt wurden, profitierten von der Lizenzverweigerung aufgrund der schlechten Finanzlage für die SpVgg Bayreuth.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2005/06 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2005/06 bei kicker.de

2005
Fußballsaison 2005/06